Iden (kalender), de dag van de volle maan van een maand in het Romeinse kalendersysteem
 Iden (Altmark), een gemeente in de Duitse deelstaat Saksen-Anhalt
 Iden (East Sussex), een plaats en civil parish in het Engelse graafschap East Sussex
 Integrated Digital Enhanced Network, een mobiele communicatietechniek ontwikkeld door Motorola en Nextel
 Iden (automerk), een Engels automerk van 1904 tot 1907

Zie ook 
 Ideen (Ideeën), een werk van Multatuli
 IDN (doorverwijspagina)